Madero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Madero (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Madero, Oaxaca, ort, San Miguel el Grande, 

Robotskapade Mexikoförgreningar